Michael J. Anderson, een Amerikaans acteur
 Michael Anderson (ruimtevaarder), een Amerikaans ruimtevaarder
 Michael Anderson (regisseur), een Engels filmregisseur
 Michael Anderson (zwemmer), een Australisch zwemmer
 Michael Anderson (curler), een Canadees curler